Босанство може бити:

 Регионално босанство (или завичајно босанство), које се односи на повезаност са Босном у смислу регионалног идентитета, независно од посебне етничке, вереске или било које друге припадности
 Национално босанство (или националистичко босанство), које се у зависности од контекста употребе односи на припадност босанској нацији, било у државно-политичком или етничком (панетничком) смислу
 Интегрално босанство (или интегралистичко босанство), екстремни облик босанског национализма, који се манифестује у виду тежње ка стварању обједињене (интегралне) босанске нације
 Унитарно босанство (или унитаристичко босанство), које се односи на концепт унитарне Босне

Види још 
 Босна (вишезначна одредница)
 Босанци (вишезначна одредница)
 Бошњаштво (вишезначна одредница)